Accord de Bled peut désigner :

 Accord de Bled, un accord entre la Hongrie et la Petite Entente, signé en 1938 ;
 , un accord entre la Yougoslavie et la Bulgarie, signé en 1947.